Kisremete (Románia)
Kisremete (Szerbia)